Зеле́на Ни́ва () — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.